

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Бадерих, король тюрингов (ок. 507—529).
 Маздак, средневековый зороастрийский, персидский религиозный реформатор и пророк, которого считают одним из первых социалистов в истории человечества.
 Сидней, странствующий епископ, отшельник, католический святой.
 Феодосий Великий, христианский святой, авва, основатель общежительного монашества в Палестине.
 Юлиан Цабар, вождь восставших самаритян и иудеев в 529 году, был провозглашён восставшими царём Израиля.

0529
Умершие в 529 году